Glattbach (Beieren), gemeente
Glattbach (Dermbach), plaats
Glattbach (Lindenfels), stadsdeel